Окува (Ісікава)
Окува (Наґано)
Окува (Сайтама)
Окува (Тотіґі)